Кеннель () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Кеннель, Карл (1914—1999) — немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Кеннель, Юлиус фон (1854—1939) — немецкий зоолог и энтомолог.